Alder Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Alder Peak (Arizona)
 Alder Peak (Kalifornien)
 Alder Peak (Montana)

Siehe auch:
 Alder Hill
 Alder Mountain